Шато́-Гонтьє́, Шато-Ґонтьє () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний схід від Нанта, 28 км на південь від Лаваля.

Історія 

1 січня 2019 року Шато-Гонтьє, Азе i Сен-Фор було об'єднано в новий муніципалітет Шато-Гонтьє-сюр-Маєнн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5163 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 10940,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Шато-Гонтьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн